Shane Harper est un joueur professionnel de hockey sur glace, né le  à Valencia (Californie) ;
 Shane Harper est un acteur, danseur et chanteur américain né le .